Казахский — аул в Кинельском районе Самарской области. Входит в сельское поселение Богдановка.

География 
Расположен в пятидесяти километрах от города Самара.

История 
История образования поселка уходит в 30-е годы XX века.

В 1934 году сюда были согнаны цыгане, и учредили первый цыганский колхоз «Нели Бахт». Но кочевой народ советскому режиму не подчинился и колхоз быстро стал разваливаться.
Цыгане стали разбегаться, и на их место стали заселяться казахи, которые в тот момент вынуждены были бежать из родного Казахстана от репрессий и коллективизации.

В 1935 году образовался колхоз «Сталинский дом» и поселение аул Казахский.

Население

Достопримечательности 
Этнографический музей-юрта «Мурагер» (в пер. с каз. «священное наследие»). В просторной юрте XIX века воспроизведен в деталях быт старинной казахской семьи — сундук, люлька, набор постельных принадлежностей и сырмаков — войлочных ковров. Здесь проводятся выставки, театрализованные представления, выступают национальные ансамбли.

Примечания 

Населённые пункты Кинельского района